Кит Дженнингс:
  (род. 1932) — британский химик, сделавший большой вклад в развитие масс-спектрометрии.
 Дженнингс, Кит (род. 1944) — бывший американский теннисист.
  (род. 1953) — английский крикетчик, игравший за команду «Сомерсет Каунти».
  (род. 1966) — американский футболист, игравший за команду «Чикаго Бирз» из Национальной футбольной лиги.
 Дженнингс, Кит (род. 1968) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1992—1995 годах.
  (род. 1977) — бермудский футболист, игрок клуба «Бермуда Хоггес», играющий на позиции полузащитника.